Таксодиум мексиканский, Мексиканский кипарис () — вечнозеленое хвойное дерево рода  семейства .

В естественных условиях растёт в Мексике, доходя на юге до Гватемалы, а на севере до Техаса. Встречается на высоте 400—2300 м над уровнем моря.

Достигают 50 м в высоту. Самое толстое, имеющее наибольший диаметр ствола дерево Таксодиум мексиканский 11,6 метра в диаметре (Дерево Туле). Древесина дерева устойчива против гниения, имеет хорошие механические свойства. В Европу он был завезен в середине XVII века.

Примечания

Ссылки 
  
  
 http://www.bolshoederevo.ru/taksodiumi2.html

Таксодиум